Sempronius est originellement le nomen d'une gens de la Rome antique.

Anthroponyme 
 Sempronius est le nomen de la gens des Sempronii. Elle comprend plusieurs branches, caractérisées chacune par un ensemble nomen + cognomen :
  ; 
  ;
  ;
 
 .
 Sempronius Asellio (v. 159-ap. 91 ), est un historien romain.
 Sempronius Densus (?-69) est un centurion de la garde prétorienne, connu pour sa défense solitaire de l'empereur romain Galba.

Toponyme 

 Sempronius, une ville située dans le comté de Cayuga (État de New York) ;
 Sempronius, une ville fantôme située dans le comté d'Austin (Texas).

Notes et références 

Homonymie de nom romain